Abbaye Saint-Ruf peut désigner :
 abbaye Saint-Ruf d'Avignon ;
 abbaye Saint-Ruf de Valence.

Homonymie d'abbayes